La Bordeta o Era Bordeta puede hacer referencia a:
 La Bordeta (Cruilles, Monells y San Sadurní), localidad del municipio de Cruilles, Monells y San Sadurní, provincia de Gerona;
 La Bordeta (Forallac), localidad del municipio de Forallac, provincia de Gerona;
 La Bordeta (Valle de Arán), localidad de los municipios de Arrés y Vilamós, provincia de Lérida;
 La Bordeta (Lérida), barrio de la ciudad de Lérida;
 La Bordeta (Barcelona), barrio de la ciudad de Barcelona.